Vlčice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vlčice, comune del distretto di Jeseník, nella regione di Olomouc
Vlčice, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové